Закон секторности (иначе закон азональности, или провинциальности, или меридиональности) — закономерность дифференциации растительного покрова Земли под действием следующих причин: распределением суши и моря, рельефом земной поверхности и составом горных пород.

Положение закона 

Закон секторности является дополнением закона географической зональности, который рассматривает закономерности распределения растительности (ландшафтов) под воздействием распределения солнечной энергии по поверхности Земли в зависимости от поступающей солнечной радиации в зависимости от широты. Закон азональности рассматривает влияние перераспределения поступившей энергии солнца в виде изменения климатических факторов при продвижении в глубь материков (так называемое нарастание континентальности климата) или океанов, — характер и распределение осадков, число солнечных дней, среднемесячные температуры и прочее.

Материковая секторность 
На материках закон секторности выражается в:
 Циркумокеанической зональности, которая может быть нескольких видов: 
а)  симметричной — океаническое воздействие проявляется с одинаковой силой и протяжённостью со всех сторон материка (Австралия); 
б)  асимметричной — где превалирует воздействие Атлантического океана (как следствие западного переноса), как на севере Евразии; 
в)  смешанной.
 Нарастании континентальности по мере продвижения в глубь материка.

Секторность океанов 
Выражается в распределении:
 Речного стока (распреснение океанических вод).
 Поступления взвешенных веществ, биогенов.
 Солёности вод, обусловленных испарением с поверхности океанов.
 И других показателей.
В целом, наблюдается существенное обеднение океанических вод в глубине океанов, так называемые океанические пустыни.

Примеры секторности 
Примером проявления закона секторности может служить распределение темнохвойных и светлохвойных лесов на территории Евразии и России в частности.

Темнохвойные леса - ельники, пихтарники, леса из сосны сибирской (кедровой), более широко представлены в Европейской части России, а также на Дальнем Востоке. Данные породы приурочены к зонам с менее континентальным климатом, более мягкими зимами, повышенной (относительно) влажностью. Они также представлены на Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинах, широко представлены в горах Кавказа, Урала, Сихотэ-Алиня, в некоторых частях Алтая и Саян.

Светлохвойные леса – сосняки и лиственничники, в большей степени тяготеют к центральным частям материка, так как более холодовыносливы, не так требовательны к влажности почвы и более приспособлены к континентальному климату. Лиственничные леса являются доминантами лесных сообществ в Средней и Северо-Восточной Сибири, Прибайкалье, Забайкалье. Леса с преобладанием сосны широко распространены от Белого моря до низовий Дона, от западных границ России до Центральной Якутии и Алданского нагорья.

Примечания 

Природные зоны и природные территориальные деления